Bullets kan syfta på:

 Bullets – andra singeln från gruppen Creeds album Weathered.
 Bullets (film) – svensk drama- och thrillerfilm från 2023.